«Aeropuerto» puede referirse a:

Aeronáutica 
 Aeropuerto, terminal en tierra del transporte aéreo de aeronaves.

Cine y televisión 
 Aeropuerto (1953), comedia cinematográfica española dirigida por Luis Lucia.
 Aeropuerto (Airport) (1970), película estadounidense dirigida por George Seaton.

Música 
 Aeropuerto (2022), canción de Camilo.

Miscelánea 
 Aeropuerto, nombre de un plato de la comida chifa peruana.
 AirPort, redes locales inalámbricas con tecnología WiFi de Apple Inc.